Daniel Meier, né le  à Hundwil en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || EV Zoug || LNA
|| 26 || 2 || 1 || 3 || 6 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 1991-1992 || EV Zoug || LNA
|| 34 || 8 || 5 || 13 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1992-1993 || EV Zoug || LNA
|| 34 || 8 || 5 || 13 || 55 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1993-1994 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 14 || 5 || 19 || 16 || 9 || 3 || 4 || 7 || 2
|-
| 1994-1995 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 6 || 9 || 15 || 33 || 11 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 1995-1996 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 36 || 7 || 8 || 15 || 28 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1996-1997 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 45 || 20 || 16 || 36 || 20 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1997-1998 || EV Zoug || LNA
|| 37 || 9 || 11 || 20 || 18 || 18 || 6 || 3 || 9 || 8
|-
| 1998-1999 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 14 || 10 || 24 || 22 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || EV Zoug || LNA
|| 47 || 7 || 11 || 18 || 52 || 11 || 0 || 2 || 2 || 16
|-
| 2000-2001 || EV Zoug || LNA
|| 43 || 13 || 14 || 27 || 24 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2001-2002 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 44 || 14 || 15 || 29 || 74 || 5 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2002-2003 || Genève-Servette HC || LNA
|| 40 || 3 || 8 || 11 || 22 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2003-2004 || Genève-Servette HC || LNA
|| 42 || 13 || 17 || 30 || 44 || 12 || 3 || 1 || 4 || 14
|-
| 2004-2005 || Genève-Servette HC || LNA
|| 17 || 2 || 5 || 7 || 22 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || CP Berne || LNA
|| 42 || 2 || 6 || 8 || 10 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2006-2007 || CP Berne || LNA
|| 39 || 5 || 5 || 10 || 32 || 17 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2007-2008 || CP Berne || LNA
|| 49 || 3 || 3 || 6 || 44 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2008-2009 || CP Berne || LNA
|| 49 || 4 || 12 || 16 || 38 || 6 || 1 || 0 || 1 || 22
|-
| 2009-2010 || CP Berne || LNA
|| 28 || 1 || 3 || 4 || 6 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || SC Langenthal || LNB
|| 9 || 2 || 2 || 4 || 0 || || || || || 

|760||155||169||324||574||131||18||29||47||94

Notes et références 

Naissance en janvier 1972
Naissance dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du CP Berne
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du SC Langenthal
Sportif appenzellois
Attaquant de hockey sur glace